Mojang Studios — шведська компанія-розробник інді-ігор, заснована в травні 2009 року Маркусом Перссоном. Mojang Studios раніше була відома як Mojang AB, а ще раніше Mojang Specifications. Офіс компанії знаходиться в Стокгольмі.

Ігри

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Блог Маркуса Перссона 
 Сайт Minecraft 
 Сайт Scrolls 
 Сайт 0x10c
 Перший трейлер геймплея The Scrolls

Див. також 
 Єнс Бергенстен
 Маркус Перссон

Розробники відеоігор
Видавці відеоігор
Розробники відеоігор Швеції
Дочірні компанії Microsoft
Засновані у Швеції 2009
Розробники ексклюзивних відеоігор
Xbox Game Studios